Отатиљос има више значења:

 Отатиљос (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Отатиљос (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Отатиљос (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику